Allio ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico dell’Allio (um 1515–1563), italienischer Festungsarchitekt
 Donato Felice d’Allio (1677–1761), italienischer Barock-Baumeister in Wien
 Giovanni Battista d'Allio (1690–um 1753), italienischer Barock-Baumeister in Passau und Böhmen
 Paolo d’Allio (1655–1729), italienischer Stuckateur in Bayern und Österreich
 René Allio (1924–1995), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Aglio
 Aillon